Die BA-CA TennisTrophy 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Oktober 2005 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon gespielt, welcher anders als die BA-CA TennisTrophy, die zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte, zur niedriger dotierten International Series gehörte. Im Doppel wurde in dieser Ausgabe ein Satz nur bis 5 gespielt.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Feliciano López, der in diesem Jahr im Viertelfinale ausschied. Im Finale schlug Ivan Ljubičić, Vierter der Setzliste, den an sieben notierten Juan Carlos Ferrero in glatt drei Sätzen. Er gewann damit seinen dritten Karrieretitel sowie den zweiten Titel der Saison und ersten Titel der International Series Gold.
Im Doppel gewannen die Tschechen Martin Damm und Cyril Suk im Vorjahr, die dieses Jahr nicht erneut zusammen teilnahmen. Nur Suk spielte und erreichte mit Pavel Vízner das Halbfinale. Sie unterlagen den späteren Turniersiegern und Setzlistenersten Mark Knowles und Daniel Nestor, die im Finale die Israelis Jonathan Erlich und Andy Ram besiegten. Für die Paarung war es der 31. gemeinsame Titel. Knowles war das 38. Mal und Nestor das 40. Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 565.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 586.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Wien